Ordnungsdienst steht für:

 Kommunaler Ordnungsdienst, Vollzugsdienst der Ordnungsbehörde in Deutschland
 Militärischer Ordnungsdienst der Bundeswehr, siehe Feldjägertruppe (Bundeswehr) #Auftrag
 Jüdischer Ordnungsdienst
 Südtiroler Ordnungsdienst